Ségalas (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Ségalas (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje